2-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 16 по 26 октября 1981 года в трёх городах Мексики (Мехико, Пуэбла-де-Сарагоса и Монтеррее) с участием 15 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграла молодёжная сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
 Мексика — команда страны-организатора;
 СССР, Испания — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1979;
 Южная Корея, Япония, Индия, Австралия — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1980;
 Куба, Канада — по итогам молодёжного чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) 1980;
 Перу, Бразилия, Аргентина — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1980;
 Китай, Пуэрто-Рико, Коста-Рика — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Мексики, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 11 команд преодолели отбор по итогам трёх континентальных чемпионатов. Ещё три места решением ФИВБ предоставлено Китаю, Пуэрто-Рико, Коста-Рике и Боливии. После отказа Боливии число участников чемпионата сократилось до 15.  

* Испания включена в число участников чемпионата вместо отказавшейся ГДР.
** Австралия включена в число участников чемпионата вместо отказавшегося Сингапура.
*** Боливия отказалась от участия в чемпионате.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На 1-й групповой стадии 15 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды вышли во 2-й этап, где составили две группы по 4 команды. В группах 2-го этапа команды играли с учётом матчей между собой на 1-й стадии. По две лучшие вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 2-го этапа 3—4-е места   

Подобным образом 9—15-е места разыграли команды, занявшие в группах 1-го этапа 3—4-е места

Первый групповой этап

Группа A 
Мехико

16 октября
 Мексика — Аргентина 3:0 (15:10, 15:7, 15:7); Австралия — Индия 3:0 (15:9, 16:14, 15:7).

17 октября
 Аргентина — Индия 3:1 (13:15, 15:6, 15:3, 15:3); Мексика — Австралия 3:0 (15:0, 15:3, 15:3).

18 октября
 Аргентина — Австралия 3:0 (15:6, 15:2, 15:3); Мексика — Индия 3:0 (15:3, 15:2, 15:4).

Группа В 
Пуэбла-де-Сарагоса

16 октября
 Южная Корея — Испания 3:0 (15:2, 15:4, 15:1); Куба — Канада 3:0 (15:7, 15:13, 16:14).

17 октября
 Канада — Испания 3:0 (15:6, 15:6, 15:12); Южная Корея — Куба 3:0 (15:2, 15:7, 15:5).

18 октября
 Южная Корея — Канада 3:0 (15:3, 15:6, 15:1); Куба — Испания 3:0 (15:5, 15:4, 15:5).

Группа С 
Мехико

 Боливия — отказ.

16 октября
 Бразилия — Коста-Рика 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).

17 октября
 Япония — Коста-Рика 3:0 (15:0, 15:0, 15:0).

18 октября
 Япония — Бразилия 3:1 (15:10, 15:7, 7:15, 15:6).

Группа D 
Монтеррей

16 октября
 СССР — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:3, 15:0); Перу — Китай 3:1 (15:8, 15:5, 11:15, 15:7).

17 октября
 Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:1, 15:3); Китай — СССР 3:2 (11:15, 15:8, 9:15, 15:11, 15:8).

18 октября
 Китай — Пуэрто-Рико 3:0 (15:1, 15:8, 15:0); Перу — СССР 3:0 (15:5, 15:8, 17:15).

Второй групповой этап за 1—8 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Группа A1 
Мехико (А1, А2, С1, С2)

20 октября
 Мексика — Бразилия 3:2 (10:15, 15:12, 15:8, 12:15, 15:8); Япония — Аргентина 3:0 (15:4, 15:4, 15:2).

21 октября
 Япония — Мексика 3:0 (15:9, 15:9, 15:4); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:12, 15:11, 15:5).

Группа А2 
Мехико (B1, B2, D1, D2)

20 октября
 Перу — Куба 3:1 (15:8, 15:4, 13:15, 15:5); Южная Корея — Китай 3:2 (9:15, 15:12, 9:15, 15:8, 15:9).

21 октября
 Южная Корея — Перу 3:1 (15:12, 8:15, 15:8, 15:13); Китай — Куба 3:0 (15:3, 15:11, 15:2).

Второй групповой этап за 9—15 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Группа В1 
Пуэбла-де-Сарагоса (А3, А4, С3)

20 октября
 Индия — Коста-Рика 3:0 (15:4, 15:4, 15:3).

21 октября
 Австралия — Коста-Рика 3:0 (15:7, 15:5, 15:12).

Группа В2 
Пуэбла-де-Сарагоса (B3, B4, D3, D4)

20 октября
 Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:7, 15:8, 15:7); СССР — Испания 3:0 (15:3, 15:3, 15:0).

21 октября
 СССР — Канада 3:0 (15:13, 15:10, 15:1); Пуэрто-Рико — Испания 3:2 (17:15, 13:15, 15:11, 13:15, 15:9).

Плей-офф 
Мехико (1—8 места), Пуэбла-де-Сарагоса (9—15 места)

Полуфинал за 13—15-е места 
24 октября
 Испания — Коста-Рика 3:0 (15:3, 15:9, 15:12).

Полуфинал за 9—12-е места 
24 октября
 СССР — Индия 3:0 (15:6, 15:7, 15:2).
 Канада — Австралия 3:0 (15:4, 15:4, 15:5).

Полуфинал за 5—8-е места 
25 октября
 Китай — Аргентина 3:0 (15:9, 15:3, 15:5).
 Бразилия — Куба 3:2 (15:11, 6:15, 12:15, 15:9, 15:9).

Полуфинал за 1—4-е места 
25 октября
 Перу — Япония 3:0 (15:12, 17:15, 15:11).
 Южная Корея — Мексика 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).

Матч за 13-е место 
25 октября
 Испания — Пуэрто-Рико 3:0 (15:10, 15:13, 16:14).

Матч за 11-е место 
25 октября
 Индия — Австралия 3:1 (15:12, 11:15, 15:13, 15:5).

Матч за 9-е место 
25 октября
 СССР — Канада 3:0 (15:3, 15:10, 15:9).

Матч за 7-е место 
26 октября
 Куба — Аргентина 3:1 (15:3, 15:7, 8:15, 15:7).

Матч за 5-е место 
26 октября
 Китай — Бразилия 3:0 (15:8, 15:13, 15:4).

Матч за 3-е место 
26 октября
 Япония — Мексика 3:0 (16:14, 15:11, 15:13).

Финал 
26 октября
 Южная Корея — Перу 3:1 (6:15, 15:11, 15:13, 15:8).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Южная Корея: Хван Дул Сон, Чхве Чжун Сук, Ли Ын Гён, Ким Чжон Сон, Пак Ми Хи, Чжа Сук Чжа, Ли Ён Сон, ... Главный тренер — Сон Се Ён.

  Перу: Кармен Пиментель, Ракель Чумпитас, Роса Гарсия Ривас, Сесилия Тайт Вильякорта, Сенаида Урибе Медина, Денисе Фахардо Гарсия, Джина Торреальва Толедо, Наталия Малага Дибос, Соня Эредия, ... 

  Япония.

Индивидуальные призы 
 Лучшая связующая:  Хван Дул Сон
 Лучшая нападающая:  Ли Ын Гён
 Лучшая блокирующая:  Пак Ми Хи

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1981. women.volleybox

Чемпионаты мира в Мексике